— мангака, работающая в области манги для мужчин (сэйнэн) и известная благодаря Saint Onii-san (номинировалась на премию на Международном фестивале в Ангулеме) и Arakawa Under the Bridge.

На мангаку повлияли Акира Торияма, Лэйдзи Мацумото, Кадзухиро Фудзита, Кайдзи Кавагути.

Карьера 
В старших классах Накамура начала посылать работы в Shonen Gangan, журнал манги компании Square Enix. Изначально рисовала серьезную мангу, но после третьей попытки перешла на комедию. Накамура дебютировала в журнале манги Gangan WING в 2001 году с работой , а в 2002 издательством Square Enix была опубликована её коллекция коротких комедийных историй . С 2004 года её сериал Arakawa Under the Bridge публикуется в журнале Young GanGan того же издательства. Затем с ней связался представитель издательства Kodansha и предложил нарисовать нечто похожее на Chinmoku no Kantai известного автора Кайдзи Кавагути. Так появилась Saint Onii-san, выходящая с 2007 года в журнале Morning 2.

В 2011 году брала перерыв из-за рождения ребёнка. Выпуск её работ был остановлен с 2011 по 2012 год.

В том же году в журнале Nikkei Entertainment был опубликован рейтинг наиболее коммерчески успешных мангак современности. Накамура заняла в рейтинге девятое место.

Работы 
  (2002)
  (2004—2015)
  (2006—)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт